Спейсайд ():

 Спейсайд — деревня в приходе Сент-Джон в Тринидаде и Тобаго
 Спейсайд — долина реки Спей в Шотландии.